Black Knoll bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Black Knoll (Arizona)
 Black Knoll (Idaho)
 Black Knoll (Iron County, Utah)
 Black Knoll (Kane County, Utah, 2053 m)
 Black Knoll (Kane County, Utah, 2065 m)
 Black Knoll (Sevier County, Utah)
 Black Knoll (Tooele County, Utah, 1303 m)
 Black Knoll (Tooele County, Utah, 1564 m)

Siehe auch:
 Black Knolls